Die Fußball-Bezirksklasse Pommern 1934/35 war die zweite Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Pommern im Sportgau Pommern. Die Bezirksklasse wurde in dieser Spielzeit auf fünf Gruppen erweitert, wobei die Gruppe Ost zusätzlich noch in zwei Abteilungen ausgetragen wurde. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1935/36, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der FC Pfeil Lauenburg und der SC Blücher Gollnow im Rundenturnier durch.

Gruppe Mitte 

|}

Gruppe Ost

Abteilung Kolberg-Köslin 

|}

Abteilung Stolp 

|}

Gruppe Stettin 

|}

Gruppe Süd 

|}

Gruppe West 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1934
Fußballsaison 1934/35